Steinhilber ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Steinhilber (* 1959), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer
 Jerry Steinhilber, US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Wilhelm Steinhilber (1892–1977), deutscher Lokalgeschichtsforscher
 Wolfgang Steinhilber (1931–2009), deutscher Mediziner (Kieferchirurgie)

Siehe auch:
 Steinhilper